Майкл Смит или Майк Смит ( или ): Смит, Майк (род. 1967) — канадский легкоатлет-многоборец.
 Смит, Майк (род. 1973) — американский музыкант.
 Смит, Майк (1937—2021) — английский футбольный тренер.
 Смит, Майк (род. 1958) — английский футболист.
 Смит, Майк (род. 1982) — канадский хоккеист, вратарь.
 Смит, Майкл (1932—2000) — канадский биохимик, лауреат Нобелевской премии по химии 1993 года.
 Смит, Майкл (род. 1965) — американский баскетболист.
 Смит, Майкл (род. 1972) — американский баскетболист.
 Смит, Майкл (род. 1988) — североирландский футболист.
 Смит, Майкл (род. 1990) — английский профессиональный игрок в дартс.
 Смит, Майкл Джон (1945—1986) — американский астронавт.
 Смит, Майкл Уитакер (род. 1957) — американский певец, автор песен, музыкант, композитор и актёр.
 Смит, Майкл Хук (1855—1931) — 19-й министр внутренних дел США, губернатор Джорджии.